Název Skoky má více míst:
 Skoky (Žlutice), část města Žlutice v okrese Karlovy Vary
 Skoky (Dolní Újezd), část obce Dolní Újezd v okrese Přerov

sportovní významy
 skoky na lyžích
 skoky při akrobatickém lyžování
 skoky do vody
 skoky (jezdectví) – skoky při parkurovém skákání
 Skok mohutnosti
 skoky (dostihy) – skoky při dostizích přes překážky
 atletické skoky
 skok o tyči
 skok do dálky
 skok do výšky
 trojskok
 skoky na trampolíně – salta, obraty, vruty apod.
 skoky při krasobruslení – krasobruslařské skoky
 skoky v gymnastice – salta, přeskoky apod.

jiné významy
 artistické skoky